Эскадренный миноносец «Эндикотт» () — американский эсминец типа Gleaves.

Заложен на верфи Seattle Tacoma Shipbuilding, Сиэтл 1 мая 1941 года. Спущен 2 апреля 1942 года, вступил в строй 25 февраля 1943 года.

С 30 мая 1945 года быстроходный тральщик DMS-35. С 15 июля 1955 года снова эсминец DD-495. Выведен в резерв 17 августа 1955 года

Из ВМС США исключён 1 ноября 1969 года.

Продан 6 октября 1970 года фирме «National Metal and Steel Corp.», Терминал-Айленд и разобран на слом.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»